Contea di Stephens o Stephens County è la denominazione delle seguenti contee degli Stati Uniti:
 Contea di Stephens (Georgia)
 Contea di Stephens (Oklahoma)
 Contea di Stephens (Texas)